Дживс:

 Дживс — известный персонаж П. Г. Вудхауза из его знаменитого цикла комических романов и рассказов.
 Дживс — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера и Алана Эйкборна, основанный на романах П. Г. Вудхауса.
 Дживс и Вустер — популярный цикл комедийных романов и рассказов английского писателя П. Г. Вудхауза.
 Дживс и Вустер — известный британский комедийный телесериал, снятый по мотивам романов П. Г. Вудхауза.